Território — área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa (ou grupo de pessoas), de uma organização ou de uma instituição
 Espaço geográfico — qualquer região ou fração de espaço do planeta
 Terreno (geologia) — fragmento de material da crosta terrestre
 Território (animal) — área sociogeográfica que um animal de uma determinada espécie defende consistentemente contra outros indivíduos da mesma espécie

 Extraterritorialidade